Bagratiden bezeichnet im Deutschen zwei Herrscherdynastien des Kaukasus:

 Armenische Bagratiden
 Georgische Bagratiden